Chávez of Chavez is een veel voorkomende Spaanse achternaam, afgeleid van de Portugese stad Chaves. De naam kan verwijzen naar de volgende personen:
Carlos Chávez, Mexicaanse componist, leraar, journalist en oprichter van het Orquesta Sinfónica Mexicana
César Chávez, burgerrechtenactivist en oprichter van de National Farm Workers Association, de voorloper van de United Farm Workers
Chavez y Chavez (1851-1924), cowboy uit New Mexico, lid van de groep van Billy the Kid
Coronado Chávez, president van Honduras (1845-1847)
Daniel Chávez, Boliviaans voetballer
Dennis Chavez, Amerikaanse politicus
Dirimo Chávez, Venezolaans honkbalspeler uit het Nationale Team 
Endy Chávez, Venezolaanse honkbalspeler in de Major League Baseball
Eric Chavez, honkbalspeler in de Major League Baseball
Esteban Chaves, Colombiaans wielrenner
Federico Chávez, president van Paraguay (1949-1954)
Fermín Chávez, Argentijns historicus, dichter en journalist
Hugo Chávez, president van Venezuela (1999-2013)
Ignacio Chávez, president van Nicaragua in 1891
Jorge Chávez, Peruaanse piloot
Juan Carlos Chávez, Boliviaans voetballer
Julio César Chávez, Mexicaanse boxer
Linda Chavez, Amerikaanse auteur en commentator
Leo Chavez, Amerikaanse antropoloog
Martha Chávez, Peruaanse politicus
Néstor Chávez, Venezolaanse honkbalspeler in de Major League Baseball
Raúl Chávez, Venezolaanse honkbalspeler in de Major League Baseball

Chávez kan ook verwijzen naar:
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, een luchthaven vernoemd naar Jorge Chávez in Lima, Peru
Colegio César Chávez, een opleidingsinstituut vernoemd naar César Chávez

Zie ook
 Chaves